Saúde steht für:
 eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Bahia, siehe Saúde (Bahia)
 einen Stadtteil von Rio de Janeiro, siehe Saúde (Rio de Janeiro)
 einen Bezirk in São Paulo, siehe Saúde (São Paulo)
 eine Stadt im Chickasaw County in Iowa, siehe Saude (Iowa)

Saudé ist der Familienname folgender Personen:
 Philippe Saudé  (* 1960), französischer Radrennfahrer